Nephrotheca ilicifolia B.Nord. & Källersjö, 2006 è una pianta della famiglia delle Asteraceae (sottofamiglia Asteroideae, tribù Calenduleae), endemica del Sudafrica. È l'unica specie del genere Nephrotheca.

Note

Collegamenti esterni
https://web.archive.org/web/20151018123318/http://fernkloof.com/species.mv?574

Asteroideae